Miasta w Anglii:
 Torquay – miasto w hrabstwie Devon, na terenie samorządu lokalnego Torbay
 Torquay – stacja kolejowa w mieście Torquay

Miejscowości w Australii:
 Torquay – miejscowość w stanie Wiktoria, w hrabstwie Surf Coast

Osiedla w Australii:
 Torquay – osiedle na terenie miejscowości Hervey Bay w stanie Queensland

Miejscowości w Kanadzie:
 Torquay – miejscowość w prowincji Saskatchewan